Švedska je sudjelovala na prvim Olimpijskim igrama 1896. godine, te je od tada nastupila na svim igrama, uz jednu iznimku 1904. godine. Osvojila je medalje na svim igrama, osim 1896. i 1904. godine.
Bila je domaćin igrama 1912. godine u Stockholmu. Konjički sport na Olimpijskim igrama u Melbourneu 1956.  održana je u Stockholmu, zbog karantene.
Švedski sportaši osvojili su ukupno 483 medalje na Ljetnim olimpijskim igrama i 129 na Zimskim olimpijskim igrama.
Švedski olimpijski odbor je osnovan i priznat 1913. godine.

Lista medalja

Najviše medalja osvojili su (stanje nakon OI 2012) u hrvanju 84 i atletici 81. Na zimskim igrama najviše medalja su osvojili (stanje nakon OI 2010) u skijaškom trčanju 63.

Vanjske poveznice
Olimpijske igre – Švedska

Šport u Švedskoj
Države na Olimpijskim igrama